Martin Nielsen kan hentyde til flere personer:

 Martin Nielsen (borgmester) – en dansk socialdemokratisk borgmester.
 Martin Nielsen (chefredaktør) (1900-1962) – en dansk chefredaktør og kommunistisk politiker.
 Martin Nielsen (fodboldspiller) – en dansk fodboldspiller.
 Martin Ulrich Nielsen – en dansk fodboldspiller
 Martin Nielsen (bokser) (født i 1981) – en dansk professionel bokser i vægtklassen letsværvægt
 Martin Nielsen (bassist) – dansk bassist fra bandet Dizzy Mizz Lizzy.

 Andet
 Martin Nielsen (dokumentarfilm) – dansk dokumentarisk optagelse fra 1961 om chefredaktør Martin Nielsen